Анна Воли́н (, ; 1970, Гётеборг, Швеция) — шведская исследовательница антарктических и полярных морей, профессор  в Гётеборгском университете и сопредседатель Системы наблюдений в Южном океане ().

Образование 
Анна Волин родилась в 1970 году в Гётеборге, Швеция. Она получила степень бакалавра в Гётеборгском университете на факультете океанографии и защитила докторскую диссертацию в 2001 году на факультете наук о Земле. Волин была пост-доктором в Университете Осло на кафедре геофизики с 2003 по 2006 год.

Карьера и влияние 
Анна Волин — профессор физической океанографии на факультете морских наук Гётеборгского университета. Её исследования сосредоточены в области полярной океанографии, в основном Южного океана, и, в частности, нескольких аспектов динамики полярных морей, включая физическую океанографию, циркуляцию океана, топографические эффекты, процессы таяния ледяного шельфа и взаимодействие воздух-море-лёд. Когда Волин была назначена профессором в 2015 году, она стала первой в Швеции женщиной-профессором океанографии.

Анна является сопредседателем объединённого Научного комитета по изучению Антарктики и инициативы SCOR по Системе наблюдений за Южным океаном (SOOS), ассоциированным редактором журнала «Достижения в полярной науке» и членом научного консультативного совета IOW (с 2016 по 2019).

Награды и звания 
Награды Волин включают стипендию Фулбрайта (2007—2008), получение стипендии Крафорда от Шведской королевской академии наук (2010) и звание приглашённого лектора-профессора Научного комитета по изучению Антарктики (2013).

Избранные труды 
 Rebesco, M., Hernández-Molina, F. J., Van Rooij, D. and Wåhlin, A., 2014. Contourites and associated sediments controlled by deep-water circulation processes: state-of-the-art and future considerations. Marine Geology, 352, pp. 111—154.
 Arndt, J. E., Schenke, H. W., Jakobsson, M., Nitsche, F. O., Buys, G., Goleby, B., Rebesco, M., Bohoyo, F., Hong, J., Black, J. and Greku, R. et al. 2013. The International Bathymetric Chart of the Southern Ocean (IBCSO) Version 1.0—A new bathymetric compilation covering circum‐Antarctic waters.Geophysical Research Letters, 40(12), pp. 3111-3117.
 Rebesco, M., Wåhlin, A., Laberg, J. S., Schauer, U., Beszczynska-Möller, A., Lucchi, R. G., Noormets, R., Accettella, D., Zarayskaya, Y. and Diviacco, P., 2013. Quaternary contourite drifts of the Western Spitsbergen margin. Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 79, pp. 156—168.

Примечания

Ссылки 
 
 Anna Wåhlin  на ResearchGate

Персоналии по алфавиту
Учёные по алфавиту
Родившиеся в 1970 году
Персоналии:Гётеборг
Выпускники Гётеборгского университета
Преподаватели Гётеборгского университета